Франкель — фамилия:

 Франкель, Бетенни (род. 1970) — американская бизнесвумен, шеф-повар, писательница и телевизионная персона.
 Франкель, Гленн (род. 1949) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии. 
 Франкель, Захария (1801—1875) — немецкий гебраист.
 Франкель, Лео  (1844—1896) — деятель венгерского, французского и международного рабочего движения.
 Франкель, Макс (род. 1930) — американский журналист и редактор, лауреат Пулитцеровской премии. 
 Франкель, Марк (1962—1996) — английский актёр.

См. также 
 Франкел
 Френкель